Gesing (Banjar)
 Gesing (Kandangan)
 Gesing (Kismantoro)
 Gesing (Purwodadi)
 Gesing (Semanding)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing